Кашилиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кашилиха — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Кашилиха — деревня в Новоржевском районе Псковской области.